Trifolium (treblad) har flere betydninger:

 Trifolium, latinsk navn for planteslægten kløver
 A/S Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret Trifolium – dansk frøgrossist
 Andelsselskabet Trifolium (The Danish Estates' Butter Factory) og Trifoliums Mælkeforsyning – dansk andelsmejeri